Lincoln Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas

Iowa

Illinois

Missouri

Pennsylvanie